

Таватуй — озеро на Середньому Уралі.
 Таватуй — селище у Нев'янському міському окрузі Свердловської області.
 Таватуй — село у Нев'янському міському окрузі Свердловської області.
 Таватуй — обгінний пункт Свердловської залізниці, розташований у селі Таватуй.

Див. також 
 Таватуйський Дитдом